Perna steht für:

 Perchlornaphthalin, eine veraltete Bezeichnung für Polychlorierte Naphthaline
 eine Muschelgattung, siehe Perna (Gattung)
 Pernå, Ortsteil der Stadt Loviisa in Finnland
 Perná, Gemeinde in Tschechien
 Perná, Ortsteil der Gemeinde Orlické Podhůří in Tschechien
 Perná, Ortsteil der Gemeinde Lešná in Tschechien; siehe Perná (Lešná)

Perna ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Perna (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Dominic Perna (* 1977), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Edoardo Perna (1918–1988), italienischer kommunistischer Politiker, Senator
 Gustave F. Perna (* 1960), US-amerikanischer General
 Pietro Perna (auch Petrus Perna; † 1582), italienischer Drucker und Verleger in Basel